

Заозерна — присілок, Варгашинський район, Курганська область
 Заозерна — присілок, Каргапольський район, Курганська область
 Заозерна — присілок, Юргінський район, Тюменська область

Див. також 
 Заозерне
 Заозерний